De Morgan steht für:

 De Morgan, Familienname, siehe Morgan (Name)
 De Morgan (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond

Siehe auch:
 De Morgansche Gesetze für logische Aussagen
 De-Morgan-Medaille, britischer Mathematikerpreis